Campionatul Națiunilor din Africa CAF este un turneu de fotbal înființat în 2009 care se joacă o dată la doi ani, administrat de Confederația Africană de Fotbal (CAF) care a anunțat prima dată la 11 septembrie 2017 toate federațiile de fotbal din Africa. Acest turneu va fi jucat între echipele naționale, dar numai jucători care se află în liga internă a țării lor de origine vor fi eligibili.

Jucătorii din Europa și chiar cei care s-au mutat în alte ligi africane nu vor putea să participe.

Participări
 Tabel cu echipele naționale din Africa care au particpat la unul sau mai multe turnee finale, trecând de fazele preliminarii.

 Anii cu fond galben = Echipa campioană  în acel an.

Performanță după națiune

Sferturi de finală 
 Tabel cu echipele naționale din Africa care au reușit să se califice în fazele eliminatorii, trecând de etapa grupelor.

Vezi și
 Cupa Africii pe Națiuni

 Copa América

 Campionatul Mondial de Fotbal

 Cupa Confederațiilor FIFA

Referințe

Legături externe 
  CAF
  Cupa Africii pe Națiuni la rsssf.com

Campionatul Națiunilor din Africa
Competiții de fotbal în Africa
Competiții internaționale de fotbal
Fondări în 2009